Río Chico peut désigner :

Toponymes

Río Chico : une ville de Patagonie, située dans le département de Ñorquincó ;
 Département de Río Chico : une des 17 départements de la province de Tucumán ;
 Département de Río Chico : un des 7 départements de la province de Santa Cruz
 Río Chico : une rivière de Patagonie

, affluent de l'Adaja

Río Chico : le chef-lieu de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 Río Chico : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 Río Chico : une rivière d'Amazonie, sous-affluent de l'Orénoque.